Сервіс (від лат. Service — служіння; → лат. Servio — служити) — це обслуговування населення в різних сферах повсякденного життя.

Сервіс — це обслуговування населення, забезпечення його побутових потреб. 

Сервіс — це сукупність організацій, обов'язком яких є обслуговування побутових потреб населення і створення різноманітних вигод для нього.

Примітки